6390 Hirabayashi - um asteroide da cintura principal
Taiko Hirabayashi - uma escritora japonesa
Keith Hirabayashi Cooke - um ator americano

Desambiguação